Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на 34. Европском првенству у дворани 2017. у Београду одржано је 3. и 4. марта у Комбанк арени. 

Титулу освојену у Прагу 2015. није бранила Марија Кучина из Русије због суспензије руских атлетичара.

Земље учеснице 
Учествовала је 21 такмичарка из 16 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2017. години 
Десет најбољих европских такмичарки у скоку увис у дворани 2017. године пре почетка првенства (3. марта 2017), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за пласман 8 такмичарки у финале износила је 1,93 метара (КВ). Норму није испунило ниједна такмичарки тако да су се у финале пласирале 8 такмичарки на основу постигнутог резултата (кв). , 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 4. марта 2017. у 16.30.

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 34. Европског првенства у дворани 1970—2017.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су оне које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за жене‎

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2017. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2017. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2017.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани